Antti est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom

Antti Aarne (1867-1925), folkloriste finlandais
Antti Ahlström (1827-1896), industriel et législateur finlandais
Antti Autti (né en 1985), snowboardeur finlandais
Antti Boman (né en 1974), joueur finlandais de hockey sur glace
Antti Haapakoski (né en 1971), athlète finlandais en 110 mètres haies
Antti Hackzell (1881-1946), homme d'État finlandais
Antti Häkkänen (né en 1985), homme politique finlandais
Antti Hakola (1704-1778), bâtisseur d'église finlandais
Antti Hammarberg (1943-1991), chanteur rock et folk finlandais
Antti Heikkilä (né en 1943), joueur finlandais de hockey sur glace
Antti Herlin (né en 1956), homme d'affaires finlandais
Antti Hyry (1931-2016), écrivain finlandais
Antti Hyvärinen (1932-2000), sauteur à ski finlandais

Antti Joensuu (1916-1963), pilote de chasse finlandais
Antti Jokinen (né en 1968), auteur de clips finlandais
 (né en 1959), boxeur finlandais
Antti Kalliomäki (né en 1947), homme politique finlandais
Antti Kasvio (né en 1973), nageur finlandais
Antti Kuisma (né en 1978), athlète finlandais en combiné nordique
Antti Kukkonen (1889-1978), pasteur et homme politique finlandais
Antti Kupiainen (né en 1954), physicien et mathématicien finlandais
Antti Laaksonen (né en 1973), joueur finlandais en hockey sur glace
Antti Leppänen (1947-2015), joueur finlandais de hockey sur glace
Antti Loikkanen (né en 1955), athlète finlandais en  mètres
Antti Lovag (1920-2014), architecte hongrois
Antti Miettinen (né en 1980), joueur finlandais de hockey sur glace
Antti Munukka (né en 1982), arbitre finlandais de football
Antti Muurinen (né en 1954), entraineur finlandais de football

Antti Nikkilä (né en 1978), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1983), joueur finlandais de football
Antti Okkonen (né en 1982), joueur finlandais de football
Antti Pihlström (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
Antti Piimänen (1712-1775), constructeur d'église finlandais
Antti Pohja (né en 1977), joueur finlandais de football
Antti Pusa (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Antti Raanta (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
Antti Rajamäki (né en 1952), athlète finlandais en 200 mètres
 (né en 1964), acteur finlandais
Antti Rinne (né en 1962), homme d'État et syndicaliste finlandais
Antti Ruuskanen (né en 1984), athlète finlandais en lancer du javelot
 (né en 1964), clarinettiste jazz finlandais
Antti-Matti Siikala (né en 1964), architecte et professeur finlandais
Antti Siltala (né en 1984), joueur finlandais de volley-ball
Antti Sumiala (né en 1974), joueur finlandais de football
Antti Suomela (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
Antti Taskinen (né en 1976), tueur en série finlandais
Antti Törmänen (né en 1970), joueur et entraineur finlandais en hockey sur glace
Antti Tuisku (né en 1984), chanteur pop finlandais
Antti Tulenheimo (1879-1952), homme d'État finlandais
Antti Tuomainen (né en 1971), écrivain de thriller finlandais
Antti Tuuri (né en 1944), écrivain finlandais

 (né en 1986), joueur finlandais de football
 (1928-2007), coureur longue distance finlandais
Antti Zitting (né en 1956), joueur finlandais de basket-ball

Voir aussi

Kalle-Antti Suominen (né en 1964), physicien finlandais

Homonymie de prénom